Love More – singolo di Chris Brown del 2013
 Love More – album di Maxim del 2019